Название ангас обозначает распространённые в Нигерии (Африка):
 Ангас (народ)
 Ангас (язык)
 Ангас (река) — река в Южной Австралии